Hannu Rajaniemi (1978-), écrivain finlandais.
 Hannu Rajaniemi (1953-2008), joueur puis entraîneur de football finlandais.

Voir aussi